Ridge Munsy (Luzern, Svájc, 1989. július 9. –) kongói labdarúgó, a svájci Thun csatára.

Források 
Ridge Munsy adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1989-ben született személyek
Kongói labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Luzern labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Az SC Kriens labdarúgói
A Thun labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
Az Erzgebirge Aue labdarúgói
A BB Erzurumspor labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
Élő személyek